Антуан Марфан:
 Марфан, Антуан (1827—1898) — французский политик.
 Марфан, Антуан (1858—1942) — французский педиатр.